Вади́м Кузьми́н:
 Кузьмин, Вадим Алексеевич (1937—2015) — российский физик, член-корреспондент РАН.
 Кузьмин, Вадим Петрович (1964—2012) — российский рок-музыкант, лидер группы «Чёрный Лукич».